Heavy Metal: F.A.K.K.² ist der Name von

 Heavy Metal: F.A.K.K.² (Film)
 Heavy Metal: F.A.K.K.² (Computerspiel)